Vilches kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilches (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Vilches (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar